Killer Instinct steht für:

 Killer Instinct (1988), US-amerikanischer Film von Waris Hussein 
 Killer Instinct, Originaltitel von Killer Instinct – Im Netz des Todes, US-amerikanischer Film von David Tausik (1991) 
 Killer Instinct (2001), US-amerikanischer Film von Ken Barbet 
 Killer Instinct, Alternativtitel von Verbotene Liebe – Ein mörderisches Spiel, kanadischer Film von Douglas Jackson (2005) 
 Killer Instinct, Alternativtitel von Mörderische Hitze, (The Rutanga Tapes), südafrikanischer Spielfilm von David Lister (1990) 
 Killer Instinct (australische Fernsehserie), australische Fernsehserie (2001) 
 Killer Instinct (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2005)
 Killer Instinct (Spieleserie), Videospielreihe (1994)
 Killer Instinct (2013), dritter Teil der Spielreihe von 2013